Csehország
 Všetaty, település a Mělníki járásban
 Všetaty, település a Rakovníki járásban